

Geografia 

 Pogliana – comune della Regione zaratina sull'isola di Pago
 Pogliana – frazione di Oltre nella Regione zaratina sull'isola di Ugliano
 Pogliana – piazza di Sebenico

 Pogliana – frazione di Bisuschio in provincia di Varese

Persone 
 Luigi Pogliana (1945) – calciatore italiano